Ругозеро — село в Муезерском районе Карелии.
 Ругозеро (озеро, Муезерский район) — озеро в Муезерском районе Карелии, бассейн реки Руги.
 Ругозеро (озеро, бассейн Сумы) — озеро в Беломорском районе Карелии, бассейн реки Сумы.
 Ругозеро (озеро, бассейн Ругозерской губы) — озеро на границе Карелии и Мурманской области, бассейн Ругозерской губы.
 Ругозеро (озеро, бассейн Шапки) (:vep:Rugärv) — озеро в Лодейнопольском районе Ленинградской области, бассейн реки Шапки.
 Ругозеро (озеро, бассейн Умбы) — озеро в Терском районе Мурманской области, бассейн реки Умбы.

См. также 
 Верхнее Ругозеро
 Нижнее Ругозеро